Adkison ist der Name zweier Gewässer in den Vereinigten Staaten:
 Adkison Branch, ein Fluss im US-Bundesstaat Tennessee
 Adkison Lake, ein Stausee im US-Bundesstaat Missouri

Siehe auch:
 Adkinson
 Adkisson